Župnija Sv. Martin je lahko:

 Župnija Sv. Martin na Pohorju, Nadškofija Maribor
 Župnija Sv. Martin pri Vurberku - Dvorjane, Nadškofija Maribor

Glej tudi 

 Župnija Kranj - Šmartin, Nadškofija Ljubljana